Röbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Röbergstjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Röbergstjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Lill-Röbergstjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Röbergstjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (10,5 ha)

Se även
Rödbergstjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn